Гран-прі Сінгапуру 2018 (офіційно Formula 1 2018 Singapore Airlines Singapore Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 16 серпня  на Міському автодромі Марина Бей в Сінгапурі. Це п'ятнадцятий етап чемпіонату світу, дев'ятнадцяте Гран-прі Сінгапуру і одинадцяте в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки

Перегони

Примітки 
  – Ромен Грожан отримав 5-ти секундний штраф за ігнорування синіх прапорів.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1 

Гран-прі Сінгапуру
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Вересень 2018
2018 у сінгапурському спорті